Chromebook Pixel — флагманский ноутбук семейства Chromebook от Google, находившийся в продаже в 2013-2017 годах. Поставлялся с фирменной предустановленной операционной системой Chrome OS.

История 
Сундар Пичаи, старший вице-президент по разработкам, отвечающий за Google Chrome и Android, сказал, что цель создания модели высокого класса — «расширить границы для хромбуков и подтолкнуть премиум сегмент». Инженеры Google трудились над этим проектом два года, спрашивая себя: «Что мы можем сделать, если мы действительно хотим создать лучший хромбук по лучшей цене?»

Chromebook Pixel собран в Китае. В отличие телефонов и планшетов Nexus, которые производились в партнерстве с другими крупными компаниями, компания Google не раскрывает подрядчика по производству Chromebook Pixel, так как выпустила его под собственным брендом.

Android приложения 
В мае 2016 года на Google I/O Pixel первым из всех устройств получил поддержку Android приложений. Так как это флагман компании, то это был вполне разумный шаг. Далее на устройстве продолжилась отладка новой функции и началось подключение других хромбуков вслед за Chromebook Pixel.

Характеристики

Примечания 

Ноутбуки
Появились в 2013 году в США